Банкноты японской иены — банкноты японской иены, которые находились в обращении на территории Японии с 1872 года.

Период Японской Империи 

Выпуск первых банкнот японской иены начался в период Японской империи в 1872 году.

Послевоенный период 

После Второй мировой войны в 1946 году Банк Японии начал выпуск новых банкнот японской иены. 

Все банкноты номиналом 1 иена и выше, выпущенные в этот период, до сих пор являются законным платёжным средством на территории Японии. Банкноты номиналом менее 1 иены были выведены из обращения 31 декабря 1953 года в соответствии с принятым Законом об избавлении от мелких денег и дробном округлении платежей (Small Currency Disposition and Fractional Rounding in Payments Act). 

В начале 1950-х все банкноты номиналом менее 50 иен были заменены монетами, а к концу 1950-х монетами были заменены банкноты номиналом 50 и 100 иен.

Помимо Банка Японии союзники в период оккупации Японии с 1945 по 1951 годы выпускали в обращение собственные банкноты номиналом 10 и 50 сен, а также 1, 5, 10, 20, 100 и 1000 иен. Эти банкноты также известны как "Иена типа А" и "Иена типа B".

Ссылки 
 Japanese National Printing Bureau
 Bank of Japan: Banknotes and Coins
 Currency Museum of the Bank of Japan

иена
Банк
Япония